Роморанте́н-Лантене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південь від Парижа, 65 км на південь від Орлеана, 45 км на південний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 17467,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Роморантен-Лантене
 Роморантен-Лантене на сайті французького Національного інституту географії
 Сторінка музею французьких автівок, переважно фірми MATRA, які вироблялись у цьому місті: http://www.museematra.com
 [ Розташування муніципалітету Роморантен-Лантене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер